Die Fußball-Landesliga Niederrhein 1947/48 war die erste Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Gebiet des Fußball-Verbandes Niederrhein unter der Bezeichnung Landesliga. Die Landesliga Niederrhein war unterhalb der gleichzeitig gegründeten Oberliga West angesiedelt und wurde in drei Gruppen ausgetragen. Die drei Gruppensieger ermittelten in einer Endrunde den Niederrhein-Meister und einzigen Aufsteiger in die Oberliga West. Hierbei setzte sich Rot-Weiss Essen durch. Insgesamt acht Vereine stiegen aus den drei Gruppen ab.

Abschlusstabellen

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Endrunde um Meisterschaft und Aufstieg

Literatur

Weblinks 

 Landesliga Niederrhein 1947/48 bei f-archiv.de
 DSFS: Ligenstruktur und Meister des Fußball-Verbandes Niederrhein seit 1945

1947
Fußballsaison 1947/48